El Colegio Nacional de EMD Prof. Atanasio Riera (también conocido como Colegio Área 1) es una tradicional institución educativa secundaria pública de Ciudad del Este, Paraguay.

Historia 
La Itaipu Binacional y el Ministerio de Educación y Cultura suscribieron un Convenio con el objeto de ejecutar proyectos y programas para poner en funcionamiento unidades educacionales en el área de influencia de la Represa de Itaipu, que pudieran garantizar un servicio educativo óptimo, para los empleados de la Empresa.
En el marco de ese Convenio se construyó el Colegio del Área 1, (CA1) en el año 1980, en una zona privilegiada de Ciudad del Este. El Colegio y la Escuela del Área 1, durante los 10 primeros años constituyeron una sola institución, abriendo sus puertas el 17 de marzo de 1980.

El funcionamiento de la institución estuvo a cargo del mencionado convenio hasta inicio de año 1998, dependiendo hoy exclusivamente del MEC.
A partir del año 2002 los grados de la Educación Escolar Básica pasan en forma gradual a la Escuela Básica del Área 1, con el servicio profesional de los docentes de horas cátedras que siguen figurando en la Planilla del MEC en este Colegio.

En el año 2016 los alumnos tomaron el colegio dos veces como medida de protesta, la primera toma de colegio fue para exigir la renuncia de la ministra de educación Martha La Fuente. Un poco más tarde, entre los meses septiembre/octubre, el Centro de Estudiantes del Colegio del Área 1 en conjunto con todos los alumnos de los distintos bachilleratos se unieron una vez más para otra toma del colegio  en protesta por las carencias y faltas que tenia la institución. En base a esto, en el mismo año comenzo la reconstrucción, manifestando que se harían  cargo de la refacción total del colegio y no solamente el del área 1 si no también del resto de los colegios del Área habitacional. En el año 2016 habían comenzado las obras las cuales terminaron en mes de Abril del año 2017.

Himno 

Juventud, que nace al amparo,
de una obra magistral
Impulsada, por la binacionalidad
de los países Brasil y Paraguay.

Juventud del Colegio Área 1,
que al silencioso ruido despierta
de Itaipú, desplazándose briosa
al encuentro del saber y del sentir

Juventud del Colegio Área 1,
representa del Alto Paraná el porvenir,
Los hombres nuevos somos
que con su impronta elevará,
al nuevo paraguay..

Querido colegio Área 1,
fecundo almácigo donde aprender.
Amar a Dios, y a la Patria cultivando
La verdad, la virtud y la hermandad.

Ubicación 
El colegio está ubicado sobre la avenida Itaipu Oeste y Las Orquídeas. En el Área Habitacional N.º 1 de Ciudad del Este.

Bachilleratos 
Actualmente la institución cuenta con el Bachillerato Técnico Industrial: en Química Industrial (único en la zona), Bachillerato Técnico en Servicios: Administración de Negocios, en Informática, y en Contabilidad, y el Bachillerato Científico con énfasis en: Ciencias Sociales y Ciencias Básicas. Para el año 2012 se habilitó el Bachillerato Técnico en Ciencias Ambientales. 
La enseñanza es impartida a jóvenes de ambos sexos del Nivel Medio de diferentes niveles socioeconómico cultural que provienen de los diversos barrios y ciudades aledaños de la institución.

Enlaces externos 
 Página oficial
 Ministerio de Educación y Cultura

Profesor atanasio